Holden UC steht für folgende Automodelle von Holden:

 Holden Torana (1974–1979)
 Holden Sunbird (1976–1980)